Nel ranking ATP vanta come migliore posizione nel singolare la 346ª, raggiunta il 22 agosto 2022, e nel doppio la 262ª, raggiunta il 12 settembre 2022.

Carriera 
Smith ha fatto il suo debutto in un tabellone principale ATP all'Hall of Fame Open 2019 dopo aver ricevuto una wild card per il tabellone principale del torneo di doppio.

Ha esordito nei tornei del Grande Slam agli US Open 2019 in coppia con Maxime Cressy usufruendo di una wild card nel torneo di doppio, ma è stato eliminato al primo turno. Sempre con Cressy ha vinto il torneo di doppio del campionato di tennis maschile NCAA 2019, quando frequentava il college all'UCLA.

Ha ricevuto un'altra wild card per il torneo di doppio maschile degli US Open 2022 dove ha raggiunto, in coppia con Nicholas Monroe, il secondo turno.

Statistiche

Tornei minori

Singolare

Vittorie (2)

Finali perse (1)

Note

Collegamenti esterni